Cândido Cá e Sá, nascido em Lisboa a 7 de novembro de 1992, é um jogador profissional de basquetebol que joga atualmente pelo Sporting Clube de Portugal.

Referências

Basquetebolistas do Sporting Clube de Portugal